

Persone
 Arturo Marescalchi (1869-1955) – politico, enologo e docente italiano
 Enrico Marescalchi (1916–...) – generale italiano
 Ferdinando Marescalchi (1754-1816) – diplomatico e politico italiano
 Luigi Marescalchi Gravina (1857-1936) – avvocato e politico italiano
 Pietro Marescalchi o Marascalchi, Mariscalchi, detto lo Spada (1522-1589), pittore italiano

Altro
 Villa Marescalchi – edificio di Casalecchio di Reno, città metropolitana di Bologna